Die Familie der Ferrari Berlinette (Mehrzahl von Berlinetta) umfasst die Ferrari-Zweisitzer seit 1965, die von einem V12-Mittelmotor angetrieben werden. 

 Ferrari 250MM „Mille Miglia“ (1953)
 Ferrari 250 GT „Passo corto“ (1959)
 Ferrari 250 GTO (1962)
 Ferrari 275 GTB (1964)
 Ferrari Salon Dino Berlinetta Speciale (1965), neue Konstruktion von Sergio Pininfarina, ab 1971 gestaltet von Leonardo Fioravanti
 Ferrari 250 GTB/4 (1967)
 Ferrari 365 GTB/4 (1968)
 Ferrari 208 GTB Turbo (1982)
 Ferrari 308 GTB Quattrovalvole (1982)
 Ferrari 328 GTB (1985–1989)
 Ferrari 575M Maranello (2002)
 Ferrari 599 GTB Fiorano (2006)